Гудин — русская фамилия.

Известные носители 
 Гудин, Андрей Прохорович (1868 — не ранее 1928) — капитан Северного речного пароходства, Герой Труда.
 Гудин, Василий Николаевич (род. 1977) — главный тренер мужской сборной команды России по кёрлингу на Олимпийских играх 2014 года.
 Гудин, Евгений Иванович (1921—1991) — советский живописец-пейзажист.
 Гудин, Николай Васильевич (1952—2021) — советский и российский тренер по конькобежному спорту, заслуженный тренер России.

См. также 
 Гудино